Philophthalmidae är en familj av plattmaskar. Philophthalmidae ingår i ordningen Echinostomida, klassen sugmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Philophthalmidae 12 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sugmaskar
Philophthalmidae